Koring ist der Familienname folgender Personen:

Lothar Koring (1935–2011), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
Ralf Koring (*  1969), deutscher Handballspieler